Wheelwright (Argentinië), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
Wheelwright (Kentucky), een plaats in de staat Kentucky in de Verenigde Staten